Dustin VanBallegooie (né le  à Murilo, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur ontarien, il a commencé sa carrière junior avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il joua pour plusieurs autres clubs de cette ligue avant de devenir professionnel au début de la saison 2004-2005. Il se joint alors aux Falcons de Fresno de l'ECHL. Il y joua trois saisons et parvint à jouer quelques parties dans la Ligue américaine de hockey en 2006-2007.

Par la suite, il joua une saison en Allemagne avant de joindre le SønderjyskE Ishockey de la AL-Bank ligaen au Danemark.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||59 ||1 ||5 ||6 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||41 ||4 ||16 ||20 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Generals d'Oshawa ||LHO ||28 ||3 ||8 ||11 ||31 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||30 ||4 ||11 ||15 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Attack d'Owen Sound ||LHO ||29 ||3 ||8 ||11 ||36 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||9 ||1 ||5 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||44 ||7 ||23 ||30 ||40 ||18 ||1 ||6 ||7 ||36
|-
|2004-2005 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||64 ||6 ||18 ||24 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||69 ||13 ||27 ||40 ||107 ||18 ||5 ||9 ||14 ||38
|-
|2006-2007 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||53 ||11 ||22 ||33 ||98 ||6 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
|2006-2007 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||11 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||EV Duisbourg ||DEL ||49 ||6 ||7 ||13 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||SønderjyskE Ishockey ||AL-Bank ligaen ||43 ||17 ||16 ||33 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||SønderjyskE Ishockey ||AL-Bank ligaen ||35 ||12 ||28 ||40 ||43 ||10 ||2 ||7 ||9 ||31
|-
|2010-2011 ||SønderjyskE Ishockey ||AL-Bank ligaen ||38 ||10 ||16 ||26 ||72 ||12 ||1 ||6 ||7 ||10
|-
|2010-2011 ||SønderjyskE Ishockey ||Coupe continentale ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Graz 99ers ||EBEL || 48|| 10|| 19|| 29|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Graz 99ers || EBEL ||50 || 11|| 21|| 32|| 86|| 5||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2013-2014 || Graz 99ers || EBEL ||54 ||5 || 20|| 25|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC TWK Innsbruck || EBEL ||54 ||12 ||15 ||27 ||28 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016 || HC TWK Innsbruck || EBEL || 54|| 1|| 16|| 17|| 28|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur du EV Duisburg
Joueur du Graz 99ers
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur du HC Innsbruck
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Ontario